La Princesse et le Gobelin est le titre de plusieurs œuvres :
 La Princesse et le Gobelin (The Princess and the Goblin), un roman de fantasy de George MacDonald, publié  en 1872.
La Princesse et le Gobelin, film d'animation hongrois adapté du roman, réalisé par József Gémes, sorti en 1991 ;
 La Princesse et le Gobelin (The Princess and the Goblin), un poème de Sylvia Plath (1932 † 1963).